Power Horse World Team Cup 2011 — международный мужской командный теннисный турнир, в 33-й раз проводимый ATP в Дюссельдорфе, Германия.

В 2011 году турнир прошёл на открытых грунтовых кортах с 15 по 21 мая.

Прошлогодний победитель — сборная Аргентины, защищала свой титул и уступила в финале команде Германии — 1-2.

Регламент 
 Участвуют сборные, чьи два лучших теннисиста добились общего высокого показателя в рейтинге ATP прошедшего сезона.
 Восемь сборных команд поделены на две группы по четыре команды.
 Основной турнир проходит по круговой системе, и состоит из трёх матчей (два одиночных, один парный).
 Финал состоится между сборными, занявшими первое место в своей группе.

Участники

Турнир

Красная группа

Положение команд

Аргентина — Казахстан

США — Швеция

США — Казахстан

Аргентина — Швеция

США — Аргентина

Казахстан — Швеция

Синяя группа

Положение команд

Сербия — Германия

Испания — Россия

Германия — Испания

Сербия — Россия

Германия — Россия

Сербия — Испания

Финал

Германия — Аргентина

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Кубок Хопмана 2011

Германия
Теннис
Май 2011 года
ARAG World Team Cup